

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Carey – ghiacciaio situato sulla costa di Zumberge, nella parte occidentale della Terra di Ellsworth

 Stati Uniti d'America
 Carey – città della Contea di Blaine, Idaho
 Carey – villaggio della Contea di Wyandot, Ohio
 Carey – città della Contea di Iron, Wisconsin

Persone

Carey
 Catherine Carey – dama di compagnia inglese, Lady of the Bedchamber della regina Elisabetta I
 Chase Carey – dirigente d'azienda irlandese naturalizzato statunitense
 Clare Carey – attrice statunitense
 Danny Carey – batterista statunitense
 Diane Carey – scrittrice statunitense
 Drew Carey – conduttore televisivo, comico e attore statunitense
 Duane Carey – ex astronauta statunitense
 Emily Carey – attrice britannica
 George Carey – arcivescovo anglicano e teologo inglese
 Graham Carey – calciatore irlandese
 Harry Carey – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Harry Carey Jr. – attore statunitense, figlio di Harry
 Ian Carey – produttore discografico e disc jockey statunitense
 Jacqueline Carey – scrittrice statunitense
 Jade Carey – ginnasta statunitense
 Jamie Carey – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Jim Carey – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 John Carey – docente, giornalista e critico letterario inglese
 Johnny Carey – calciatore e allenatore di calcio irlandese
 Ka'Deem Carey – giocatore di football americano statunitense
 Keith Carey – cestista statunitense
 Louis Carey – calciatore britannico
 Macdonald Carey – attore statunitense
 Mariah Carey – cantautrice, attrice e produttrice discografica statunitense
 Mary Carey – attrice pornografica, regista e politica statunitense
 Max Carey – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Michael Carey – cestista bahamense
 Mike Carey, noto anche con lo pseudonimo di M. R. Carey – scrittore britannico
 Norville Carey – cestista anglo-verginiano
 Percy Carey, meglio conosciuto come MF Grimm, GM Grimm, The Grimm Reaper, Superstar Jet Jaguar e, almeno inizialmente, come Build and Destroy – rapper, beatmaker e fumettista statunitense
 Peter Carey – scrittore e sceneggiatore australiano
 Philip Carey – attore statunitense
 Rick Carey – ex nuotatore statunitense
 Robert Carey, I conte di Monmouth – nobile e politico inglese
 Ron Carey – attore statunitense
 Samuel Warren Carey – geologo australiano
 T.T. Carey – cestista statunitense
 Timothy Carey – attore statunitense
 Tony Carey – tastierista, cantante e produttore discografico statunitense
 Vernon Carey – cestista statunitense, figlio dell'omonimo ex giocatore di football americano
 Vernon Carey – ex giocatore di football americano statunitense

Cognomi composti
 Louis Carey Camilleri – dirigente d'azienda maltese
 Maurice Carey Blake – politico statunitense

Altro 
 Carey – nome proprio di persona
 Carey  –  traccia dell'album Blue di Joni Mitchell del 1971

Pagine correlate 
 Henry Carey
 William Carey